Szent Bőd püspök
Bőd település, Beszterce-Naszód megye, Románia

Nemesbőd település, Vas megye
Magyarbőd, 1899-ig Bőd, szlovákul: Bidovce, község Szlovákiában a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában.